

Letteratura
Edipo a Colono – tragedia di Sofocle

Musica
Edipo a Colono – musiche di scena di Felix Mendelssohn Bartholdy
Edipo a Colono – opera lirica di Heinrich Bellermann
Edipo a Colono – musiche di scena di Eduard Lassen
Edipo a Colono – musiche di scena di Frank Martin
Edipo a Colono – musiche di scena di Ildebrando Pizzetti
Edipo a Colono (Œdipe à Colone) – musiche di scena di Joseph Guy Ropartz
Edipo a Colono – musiche di scena di Gioachino Rossini
Edipo a Colono – musiche di scena di Nicola Antonio Zingarelli